Яре́ма Влади́мирович Кава́цив (; ) — украинский футболист, защитник.

Биография 
С 2000 года по 2003 год выступал в ДЮФЛ за УФК (Львов). В 2003 году перешёл в «Раву» из города Рава-Русская, команда выступала во Второй лиге. Во Второй лиге дебютировал 5 октября 2003 года в матче против киевской «Оболони-2» (0:0). Отыграв два сезона за «Раву», перешёл в запорожский «Металлург», подписав контракт на три года. В основном выступал за дубль, также играл за «Металлург-2» во Второй лиге. В чемпионате Украины дебютировал 10 июня 2007 года в матче против «Харькова» (3:1). В июне 2008 года перешёл во «Львов» отыграл три матча помог выйти команде в Премьер-лигу.

В марте 2009 года провёл три игры за дубль донецкого «Металлурга», а 24 марта 2009 года перешёл в ереванский «Бананц», дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Пюника» (0:2). 2 июля 2009 года дебютировал в еврокубках в Лиги Европы в матче против боснийского клуба «Широки Бриег» (0:2), по итогам двух матчей «Бананц» вылетел из турнира. 31 августа 2009 года подписал контракт с мариупольским «Ильичёвцем», получил 23 номер. В 2011 году в летнее трансферное окно возвращается в «Бананц», подписав с клубом контракт до окончания года.

В 2015 году стал игроком кировоградской «Звезды». В составе клуба стал чемпионом первой лиги Украины сезона 2015/16. В декабре 2016 года покинул команду. В январе 2017 года присоединился к ровенскому «Вересу».

Статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Рава»
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Львов»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Феникс-Ильичёвец»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Верес»